Icarus (Icare en anglais) peut faire référence à :
 

Icarus, personnage de la mythologie grecque voulant s'échapper d'un labyrinthe en volant avec des ailes d'acier.
 Icarus (1960), le premier court métrage de Brian De Palma,
 Icarus (2010), téléfilm de Dolph Lundgren,
 Icarus, périodique consacré à la planétologie.
 Icarus, ordinateur de bord du vaisseau spatial du même nom dans le film Sunshine de Danny Boyle, sorti en 2007.
 la base Icare, Icarus en anglais, base extraterrestre dans Stargate Universe (2009).
 Icarus est aussi une chanson du compositeur de musiques de films Ivan Torrent
 The Icarus Project, un réseau international de soutien mutuel en matière de santé mentale.
 Icarus Falls fait référence à un album de Zayn Malik sorti en 2018.

Icare peut faire référence à :
 (1566) Icare, un astéroïde géocroiseur découvert en 1949
 Icarus, un cratère d'impact sur la Lune.
 Icarus (étoile), la plus lointaine étoile observée (2018).